Дурная слава:

 «Дурная слава» (Notorious) — детективный фильм Альфреда Хичкока 1946 года.
 «Дурная слава» (Notorious) — фильм 1992 года.
 «Дурная слава» (Infamous) — фильм 2006 года.